Вади́м Ростисла́вович Мичко́вський  (сценічний псевдонім «Дядя Жора») ( ) — український шоумен, ведучий, комік та актор. Продюсер гуртів «Opium» та «Action». У минулому капітан команди КВК «Три товстуни», резидент «Comedy Club UA». Власник івент-агенства повного циклу «Дядя Жора Company».

Життєпис 
Вадим народився 22 вересня 1975 року вХмельницькому в сім'ї юристів. Відвідував дитячий садок "Мотильок" номер 29.З 1981 навчався в ЗОШ 26.1998 року отримав диплом юриста у Хмельницькому університеті управління та права на юридичному факультеті. Три роки працював юрисконсультом у Укрінбанку.

Прізвисько «Жора» отримав у сьомому класі. 1992 року присвятив себе гумору, очоливши університетську команду КВК «Три товстуни». 1993 відкрив у Хмельницькому піцерію «Три товстуни», пізніше — продуктовий магазин, кафе, рекламне агентство і газету оголошень.

1996 року відкрив івент-агенство «Дядя Жора Company». У 2006 році переїхав до Києва, був одним з резидентів «Comedy Club Ukraine» (2010). Восени 2008 став учасником проекту «Танцюю для тебе» на «1+1».

З 2009 — продюсер та ведучий «Бігуді шоу», жіночого комедійного шоу на каналі «ТЕТ», на основі якого було створено гурт «Bigudi» (2012).

З вересня 2010 — один із ведучих вечірнього гумористичного шоу «ГПУ» на «1+1» та ведучий камеді «Бігуді шоу» на «ТЕТ».

З 2012 року став організатором та ведучим серії концертів «New Comedy UA».

З 2013 — актор та продюсер у скетч-шоу «Панаехало» та «Дві смужки».

2016 рік — ведучий ранкової рубрики «Погода із Дядьою Жорою» на ТРК Україна у програмі «Ранок з Україною».

Квітень 2017 — став продюсером гуртів «Action» та «Opium».

У травні 2020 року переніс інсульт.

Творча діяльність 
Дядя Жора —  це ведучий, шоумен, гуморист, продюсер, а також виконавець авторських пісень та актор. На його рахунку понад десяти веселих розважальних пісень та кліпи «Планета А», «Пиво», «Новий Год», «Буся» та інші.

Сім'я 
Дружина Наталія, три доньки — Уляна, Устина, Аміна.

Нагороди 

 Лауреат Національного рейтингу «Топ-100 видатних чоловіків Київщини» в номінації «Гордість Київщини».

Примітки

Посилання 
 
 
 

Уродженці Хмельницького
Випускники Хмельницького університету управління та права
Гравці КВК